Kojetín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kojetín, Stadt im Okres Přerov
Kojetín u Havlíčkova Brodu, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Kojetín (Nový Jičín), Ortsteil von Nový Jičín, Okres Nový Jičín
Kojetín, Ortsteil von Radonice u Kadaně, Okres Chomutov
Kojetín, Ortsteil von Petrovice u Sedlčan, Okres Příbram
Kojetín, Ansiedlung von Milín, Okres Příbram